Iglesia de San Basso es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias, construidos en honor de un santo llamado Basso.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad
 en Eslovenia
 Iglesia de San Basso, iglesia en la ciudad de Koper/Capodistria.
 en Italia
 Iglesia de San Basso, iglesia en la ciudad de Venecia.